Le terme d'« aperture », signifiant « ouverture » en anglais, peut désigner :
Aperture en botanique, une zone d'amincissement de l’exine des pollens, caractérisant notamment l'appartenance des plantes à la classe des Monocotylédones ou des Dicotylédones ;
Aperture en phonétique et en phonologie, le degré d'ouverture du canal buccal lors de la prononciation d'un son ;
, une institution artistique à but non lucratif consacrée à la photographie, fondée en 1952 par Ansel Adams, Minor White, Barbara Morgan, Dorothea Lange, Nancy Newhall, Beaumont Newhall ;
 , le titre d'une revue trimestrielle internationale spécialisée dans la photographie, fondée en 1952, publiée par la Fondation Aperture ;
 Aperture, un logiciel d'Apple de traitement de photographies ;
 Aperture, nom d'un style du CMS XenForo ;
 Aperture, une entreprise fictive apparaissant dans les jeux vidéo Portal et Portal 2.

Notes et références 

ru:Aperture (программа)